Los amigos – film del 1968, diretto da Icaro Cisneros
 Los amigos – film del 1972, diretto da Paolo Cavara
 Los amigos – film del 2000, diretto da Iosu Soraluze